Reichenbachia – rodzaj roślin z rodziny nocnicowatych
 Reichenbachia – rodzaj chrząszczy z rodziny kusakowatych
 Reichenbachia: Orchids Illustrated and Described – czterotomowy atlas storczyków z XIX wieku